Девятков — фамилия; имеет женскую форму Девяткова.
 Девятков, Михаил Николаевич (21.12.1935 — 16.04.1984) — д.ф.м.н., проф. физического факультета МГУ
 Девятков, Николай Дмитриевич (1907—2001) — советский и российский учёный и организатор науки в области военной и медицинской электроники.
 Девятков, Сергей Александрович (1970—1994) — старший лейтенант, погиб в Первую чеченскую войну.
 Девятков, Юрий Васильевич (1913—1987) — советский военный инженер и учёный, лауреат Ленинской премии.

Примечания